ФИБА Даймонд Болл () официальный международный турнир по баскетболу под эгидой ФИБА. Проводился каждый год перед Олимпийскими играм. Первый турнир был проведен в 2000 году только среди мужских команд, начиная с 2004 года, турниры проводились для мужчин и женщин.

Участниками турнира становились: команда принимающая Олимпиаду, чемпион мира и чемпионы межконтинентальных первенств, исключая мужскую команду Соединенных Штатов (если она являлась чемпионом Америки). Женская сборная США не участвовала в турнире 2004 года, несмотря на то, что являлась чемпионом мира, так как обеспечила себе место на Олимпиаде в 2008 году став чемпионом Америки.

Результаты (мужчины)

Команды 2000 
  — чемпион Африки
  — страна принимающая Олимпиаду
  — финалист чемпионата Америки (США чемпион Америки)
  — чемпион Азии
  — чемпион Европы
  — чемпион мира

Команды 2004 
  — чемпион Африки
  — финалист чемпионата Америки (США чемпион Америки)
  — чемпион Океании
  — чемпион Азии
  — чемпион Европы
  — чемпион мира

Команды 2008 
  — чемпион Африки
  — финалист чемпионата Америки (США чемпион Америки)
  — чемпион Океании
  — страна принимающая Олимпиаду
  — чемпион Азии
  — победитель ФИБА Даймонд Болл 2004 (Россия чемпион Европы)

Сводная таблица

Результаты (женщины)

Сводная таблица

Ссылки 
 Статистика турниров Даймонд Болл на оф. сайте ФИБА
2008 men's website
2008 women's website

Международные соревнования по баскетболу